Biston stratarius är en fjärilsart som beskrevs av Edward Meyrick 1895. Biston stratarius ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
stratarius